Lajoie ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Lajoie (* 1980), kanadischer Rapper, Komiker, Musiker und Schauspieler
 Maxime Lajoie (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Stephanie Lajoie, kanadische Biathletin